De Rehobothschool in Ridderkerk is een christelijke basisschool die staat aan de Verlengde Kerkweg 23, in het centrum van Ridderkerk. De school is een onderdeel van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs.

Geschiedenis

Zandpadschool
In 1865 werd de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs opgericht. Vier jaar later openden zij de Zandpadschool, gevestigd in een voormalige schilderswinkel. Op deze school werd C.J. Verhoef aangesteld als hoofdonderwijzer. In 1871 werd hij vervangen door G.J. Luitingh.

Kerkwegschool
In 1905 verhuisde de school naar een nieuw pand aan de Kerkweg, omdat de locatie aan het Zandpad te klein werd. De nieuwe hoofdonderwijzer werd J. Klomp. In 1919 vierde de school haar 50-jarig jubileum.

Tweede Wereldoorlog
Op 10 mei 1940 trokken de Duitsers via Ridderkerk naar Rotterdam, waarbij een deel van de eenheid ingekwartierd werd in de Kerkwegschool. In september en oktober 1940 bouwden de Duitsers een barakkenkamp in polder Voor-Donkersloot. Het kamp zou Engelse krijgsgevangenen moeten onderbrengen als het Verenigd Koninkrijk veroverd was. De soldaten/bouwvakkers moesten bivakkeren in de school, de officieren in het huis van de hoofdonderwijzer. In de loop van de oorlog verdwenen ze, maar in november 1944 bezetten de Duitsers de Kerkwegschool opnieuw. Er werden grote vernielingen aangericht, de school heeft ƒ 16.916,13 oorlogsschade.

Eben-Haëzerschool
In 1999 werd de Rehobothschool met vier lokalen uitgebreid om de leerlingen van de opgeheven Eben-Haëzerschool te kunnen huisvesten. Beide scholen vielen onder dezelfde schoolvereniging.

Rehobothschool

De huidige Rehobothschool heeft 418 leerlingen, de huidige directeur van de Rehobothschool is Hans Mijnders. 

Basisschool in Nederland